Lillkubban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillkubban, Larsmo, Österbotten, 
 Lillkubban, Nykarleby, Österbotten,

Se även
Lillkobban
Lillkobben
Lillklobben
Storkubban

Robotskapade Finlandförgreningar